Gobbi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Gobbi (1915–1973), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Imola
 Alfredo Gobbi (1912–1965), argentinischer Geiger, Bandleader und Tangokomponist
 Alfredo Eusebio Gobbi (1877–1938), uruguayischer Artist, Schauspieler, Sänger, Gitarrist und Tangokomponist
 Anna Gobbi (* 1918), italienische Kostümbildnerin
 Clara Gobbi (1977-1938), chilenische Tangosängerin, siehe Alfredo Eusebio Gobbi
 Henri Gobbi (1841–1920), ungarischer Komponist
 Hilda Gobbi (1913–1988), ungarische Schauspielerin
 John Gobbi (* 1981), schweizerisch-italienischer Eishockeyspieler
 Luca Gobbi (* 1971), san-marinesischer Fußballspieler
 Massimo Gobbi (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Michele Gobbi (* 1977), italienischer Radrennfahrer
 Norman Gobbi (* 1977), Schweizer Politiker (Lega, SVP)
 Sergio Gobbi (* 1938), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Stefania Gobbi (* 1995), italienische Ruderin
 Stefano Gobbi (1930–2011), italienischer römisch-katholischer Geistlicher
 Tito Gobbi (1913–1984), italienischer Opernsänger (Bariton)

Siehe auch:
 Gobbin